Serota ist der Familienname von:
 Beatrice Serota, Baroness Serota (1919–2002), britische Politikerin
 Judith Serota (* 1948), britische Musikerin und Veranstaltungsmanagerin
 Nicholas Serota (* 1946), britischer Kunsthistoriker und Direktor der Tate Britain